Lettlands fotbollslandslag kan avse
Lettlands herrlandslag i fotboll
Lettlands damlandslag i fotboll